Baranski ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Baranski (* 1960), deutscher Leichtathlet
 Christine Baranski (* 1952), US-amerikanische Schauspielerin
 Fabian Barański (* 1999), polnischer Ruderer
 Michał Barański (* 1984), polnischer Jazzmusiker
 Mirek Baranski (* 1959), polnischer Keramikkünstler und Grafiker
 Nikolai Nikolajewitsch Baranski (1881–1963), russischer Geograph

Baranski steht außerdem für

 einen Vulkan in Russland; siehe Baranski-Vulkan